Delilah steht für:

 Delila, eine biblische Figur
 Delilah (Marschflugkörper), einen israelischen Marschflugkörper
 Delilah (Lied), ein Musikstück des Interpreten Tom Jones
 Delilah, ein Musikstück der Band Queen, siehe Innuendo #Delilah
 Der Arbeitsname des US-Moderators von Delilah Rene Luke